На сьогодні у Глухові налічується 131 вулиця, 4 площі та 65 провулків і проїздів.

Список вулиць міста Глухів:

Галерея

Джерела 

 
 
 Вулиці міста розповідають - Бібліотекар України 
 Неофициальный сайт города Глухова, Схема изменений названий улиц города Глухова 
 Розпорядження міського голови про перейменування топонімів на території Глухівської міської ради

Глухів